Золотнишине — вантажна залізнична станція Південної залізниці у місті Горішні Плавні (Полтавська область)
 Золотнишине — частина міста Горішні Плавні